Die Liste der Fantasy-Jahre verlinkt zu den Jahresartikeln im Bereich Fantasy, in denen jeweils besondere Ereignisse, verliehene Literatur- und Filmpreise, Neuerscheinungen (Bücher, Zeitschriften, Heftserien, Filme, Fernsehserien) sowie Geburten und Todesfälle mit Bezug zu Fantasy aufgelistet werden. Geburten und Todesfälle listen ausschließlich Autoren auf, also Autoren, die Romane, Novellen, Kurzgeschichten etc. verfasst haben, als auch Drehbuchautoren, die für Fantasyfilme das Drehbuch schrieben. Nicht erwähnt werden Schauspieler, Regisseure und der gesamte Filmstab bei Fantasy-Projekten in Filmform. Überschneidungen zur Kategorie der Phantastik sind allerdings unvermeidlich.

Siehe auch 
 Liste der Science-Fiction-Jahre
 Portal:Science-Fiction
 Portal:Phantastik

!
Fantasy